

Izvori 

 NK Kupa Donje Mekušje: natjecanja 

1982-83 2
Karlovac-2